Дмитровская башня может означать:
 Дмитровская башня — другой вариант названия Дмитриевской башни Нижегородского кремля.
 Дмитровская башня — утраченная глухая башня московского Белого города.
 Дмитровская башня — другой вариант названия утраченной Дмитриевской башни Казанского кремля.